Moloko – duo musicale
Moloko – film del 2021
Moloko – singolo di Loboda